Нижнее Селище — название населённых пунктов:

Россия 

 Нижнее Селище — деревня в Любытинском районе Новгородской области.

Украина 

 Нижнее Селище — село в Хустском районе Закарпатской области.